Punt (wiskunde), in de wiskunde, een dimensieloos stuk ruimte;
 Hoekpunt (meetkunde)
 Grenspunt (meetkunde)
 Raakpunt
 Snijpunt
 Buigpunt
 Puntmassa, een begrip uit de klassieke mechanica
 Punt (diakritisch teken), een diakritisch teken
 Punt (Geel), een plaats in de Belgische stad Geel
 Punt (ijshockey), een vorm van statistiek in het ijshockey
 Punt (maat), maateenheid voor letters
 Punt (studentenblad), een studentenblad van de Avans Hogeschool in Nederland
 Punt (teken), een leesteken en een scheidingsteken in URL's en computerbestandsnamen
 Punt (tijdschrift), een voormalig Belgisch Nederlandstalig tijdschrift
 Punt (voorwerp), een scherp einde aan een voorwerp
 een honderdste van een karaat (massa)
 Puntering, de punt als verlengingsteken bij muzieknotatie
 Rekeneenheid voor bijvoorbeeld spelprestaties of -winst, studieprestaties, opgebouwde rechten in een loyaliteitsprogramma, en de kwaliteit van een woning (woonwaarderingsstelsel)
 Staccato, de punt als articulatieteken bij muzieknotatie
 Annemiek Punt (Hengelo, 1959) een Nederlandse kunstenares die werkt als glazenier en glaskunstenaar
 Poent, een land genoemd in oude Egyptische teksten

Zie ook 
 Poent, historisch land in Afrika
 Procentpunt
 Punteren (doorverwijspagina), in relatie tot 'punt': zie puntéren aldaar
 Doelpunt, een punt (score) bij balsporten die van een doel gebruikmaken
 Puntland, een land in Afrika
 Jan Punt (1711-1779), Nederlands  toneelspeler en beeldend kunstenaar
 Jos Punt (1946), bisschop voor de Rooms-Katholieke Kerk van het bisdom Haarlem
 De Punt (doorverwijspagina)